Guerrilla může být:

 Partyzánská válka – forma vedení ozbrojeného konfliktu
 Guerrilla (album) – album skupiny Super Furry Animals z roku 1999
 Guerillový marketing – nekonvenční forma propagace
 Guerrillové zahradnictví – forma přímé akce praktikovaná převážně environmentalisty
 Guerrilla Girls – umělecká organizace
 Guerilla Records – české hudební vydavatelství
 Guerrilla knitting - forma street artu, zvaná též yarn bombing